

Presentación previa 
No hay campeones defensores ya que se trata de la primera edición del torneo.

La pareja eslovaca Andrej Martin y Igor Zelenay ganaron el título, derrotando a la pareja polaca Błażej Koniusz y Mateusz Kowalczyk en la final, 6–1, 7–5.

Cabezas de serie 
  Marcelo Demoliner /  Purav Raja (Primera ronda)
  Frank Moser /  Alexander Satschko (Primera ronda)
  Adil Shamasdin /  Artem Sitak (Primera ronda)
  James Cerretani /  Andreas Siljeström (Cuartos de final)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Vicenza 2014